Capitone ima više značenja:
 Capitone, Benevento
 Capitone, Terni